José Carracao puede referirse a:

José Carracao Gutiérrez (1950-), político español del PSOE, exsenador.
José Antonio Carracao Meléndez (1979-), hijo del anterior, secretario general del PSOE de Ceuta.